

Persone 
Il cognome Alessandri o De Alessandri può riferirsi a:
 Alessandro Alessandri o d'Alessandro, umanista e giurista italiano
 Angelo Alessandri – uomo politico italiano
 Antonio D'Alessandri – fotografo italiano
 Arturo Alessandri Palma – uomo politico cileno
 Benedetto degli Alessandri – nobile italiano, podestà di San Gimignano nel 1460
 Cesare Alessandri – politico, giornalista e sindacalista italiano
 Eletto Alessandri – fantino italiano, padre di Massimo
 Felice Alessandri – compositore italiano
 Ferruccio Alessandri – autore di fumetti italiano
 Giovanni De Alessandri – militare italiano, volontario di guerra, decorato di medaglia d'oro al valor militare 
 Jorge Alessandri Rodríguez – uomo politico cileno
 Lorenzo Alessandri – attore cinematografico e teatrale italiano
 Marco Alessandri – politico italiano 
 Massimo Alessandri – fantino italiano, figlio di Eletto
 Nerio Alessandri – imprenditore italiano
 Roberto Alessandri – chirurgo e politico italiano
 Vincenzo degli Alessandri – viaggiatore veneto del XVI secolo

Altro
 Alessandri – antica famiglia bergamasca
 Alessandri – antica famiglia fiorentina
 Alessandri –  famiglia cilena
 Alessandri –  famiglia viterbese
 Casa degli Alessandri, edificio di Firenze
 Palazzo degli Alessandri – palazzo dell'omonima famiglia nel centro storico di Firenze
 Pala Alessandri – dipinto di Filippo Lippi